Puchar Intertoto 1970 był 10. edycją piłkarskiego turnieju. Turniej zorganizowano z udziałem 52 drużyn. Zespoły zostały podzielone na trzynaście grup po cztery zespoły każda.

Grupa A1

Grupa A2

Grupa A3

Grupa A4

Grupa A5

Grupa B1

Grupa B2

Grupa B3

Grupa B4

Grupa B5

Grupa B6

Grupa B7

Grupa B8

Zobacz też 
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych (1970/1971)
 Puchar Miast Targowych 1970/1971
 Puchar Zdobywców Pucharów (1970/1971)
 Występy polskich klubów w Pucharze Intertoto

Linki zewnętrzne 
 The RSSSF Archive - International Club Results
 Puchar INTERTOTO - sezon po sezonie

Puchar Intertoto UEFA
1970 w piłce nożnej